Cine Avenida de Barcelona (Avinguda del Paral·lel, 18)
 Cine Avenida de Cornellà de Llobregat
 Cine Avenida de Manresa
 Cine Avenida de Mollet del Vallès
 Cine Avenida de Móra d'Ebre
 Cine Avenida de Pobla de Segur
 Cine Avenida de Reus
 Cine Avenida de Salomó
 Cine Avenida de Viladecans